Typ H oder Type H steht für:

 Citroën Typ H, Kleintransportermodell des Herstellers Citroën
 Stecker-Typ H, Netzsteckverbinder
 Typ H, britischer Seeschiffstyp, siehe War-Schiffe #Typ „H“
 Avro Type H, Flugzeugtyp des Herstellers Avro, siehe Avro 503
 Renault Type H, Automodell des Herstellers Renault

H-Type steht für:
 Jensen H-Type, Sportwagenmodell